Kommunerna i Valenciaprovinsen är 265 till antalet. Provinsen hör till den autonoma regionen Valencia.

Provinskod: 46

I tabellen anges INE-kod, namn, yta i km², befolkning år 2013 och befolkningstäthet inv/km².



Se även 
 Valencia
 Spaniens kommuner

Externa länkar 
 Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población Officiella uppgifter om befolkningen

Källor och fotnoter 

Orter i regionen Valencia
Spaniens kommuner
Spaniens provinser